Waterloo peut faire référence à :

 Waterloo, commune belge, lieu de la bataille de Waterloo, durant les guerres napoléoniennes. La plupart des œuvres font référence à cette commune ou à cette bataille.

Odonymie

Littérature 
Waterloo est un roman historique d'Erckmann-Chatrian paru en 1865.

Théâtre 
 Waterloo, pièce de théâtre de 2008 de Francis Huster.

Cinéma 
 Waterloo, film de 1929 de Karl Grune, avec Fritz Arno Wagner ;
 Waterloo, film de 1957 d'Edmond Bernhard ;
 Waterloo, film de 1970 de Sergueï Bondartchouk.

Musique 
 Waterloo : scène chorale, musique de Louis Rosoor et texte de Jules Rosoor créés à Tourcoing en 1902 à l'occasion du concours international d’orphéons ;
 Waterloo, une chanson d'ABBA qui a remporté le concours Eurovision de la chanson 1974 ;
 Waterloo, un album du groupe ABBA sorti en 1974, sur lequel figure la chanson éponyme ;
 Waterloo Sunset, une chanson des Kinks sortie en 1967. La chanson évoque un coucher de soleil sur la gare de Londres-Waterloo à Londres.

Sculpture 
 Chopin's Waterloo, œuvre d'Arman.

Jeux vidéo 
 Waterloo, jeu vidéo de guerre sorti en 1985 ;
 Waterloo, jeu vidéo de guerre sorti en 1990.

Alimentation 
 Le Waterloo, un fromage anglais ;
 La Waterloo, une bière belge.

Toponymie

Allemagne 
  à Hanovre ;
 , station du métro léger de Hanovre.

Australie 
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;

Belgique 
 Waterloo, commune francophone, dans la province du Brabant wallon (Wallonie) ;
 s'y trouve la gare de Waterloo ;
 près de laquelle a eu lieu la bataille de Waterloo ;
 parmi les clubs sportifs de cette commune, on trouve :
 Royal Waterloo Golf Club, club de golf ;
 Waterloo Ducks HC , club de hockey sur gazon ;
 ASUB Rugby Waterloo, club de rugby ;
 Waterloo Rugby Football Club, club de rugby ;
 Waterloo Ambiorix Sport Handball, club de handball ;
 Waterloo Warriors, club de football américain.
 Waterloo, une station de métro de Charleroi.

Canada 
 Waterloo, municipalité de l'Ontario qui héberge :
 l'université de Waterloo ;
 l'entreprise Waterloo Maple.
 Waterloo, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario ;
 Waterloo, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1854 ;
 Waterloo, circonscription provinciale de l'Ontario depuis 2018 ;
 Waterloo, municipalité du Québec.

États-Unis 
 Waterloo (Alabama) ;
 Waterloo, census-designated place située en Californie ;
 , où se trouve la   ;
 Waterloo (Illinois) ;
 Waterloo (Iowa) ;
 Waterloo (New York) ;
 Waterloo, ville située dans l’État de New York ;
 Waterloo (Nebraska) ;
 Waterloo (Oregon) ;
 Waterloo (Wisconsin) ;
  ;

France 
 Waterloo est le nom néerlandais de la ville de Wattrelos, dans le Nord.

Hong Kong 
 Waterloo est l'ancien nom de la station Yau Ma Tei, du métro de Hong Kong.

Nouvelle-Zélande 
 Waterloo (Nouvelle-Zélande), où se trouve la  (dite aussi Hutt Central).

Royaume-Uni 
 Gare de Londres-Waterloo
 
 
 Waterloo (métro de Londres)
 
 
 Waterloo (Caerphilly), un hameau du Pays de Galles, près de Caerphilly

Sierra Leone 
 Waterloo